Las iniciales MHD, pueden referirse a:
Disciplina de la física que estudia el plasma como un fluido, la Magnetohidrodinámica.
Cadena estadounidense de televisión por cable Music Television, más conocida por su acrónimo MTV.
Nombre artístico de Mohamed Sylla, rapero francés.
Medidas Higiénico-Dietéticas Enfermería